Ulica Chmielna w Gdańsku
 Ulica Chmielna w Warszawie

Chmielna